Sollfrank ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sollfrank (* 1966), deutscher General
 Cornelia Sollfrank (* 1960), deutsche Netzkünstlerin
 Hannelore Sollfrank (* 1943), deutsche Politikerin (CDU)